Buelna ist der Familienname folgender Personen:
 Rafael Buelna (1890–1924), mexikanischer Revolutionär und General

Buelna bezeichnet ferner folgende Orte:
 Los Corrales de Buelna, Stadtgemeinde in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Kantabrien
 Rafael Buelna (Ort), Ortsgemeinde im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa
 San Felices de Buelna, Stadtgemeinde in der spanischen Autonomen Gemeinschaft Kantabrien

Buelna bezeichnet außerdem:
 General Rafael Buelna International Airport, siehe Flughafen Mazatlán